Kari Heikkilä – ex giocatore e allenatore di hockey su ghiaccio finlandese
 Jarkko Heikkilä – ex saltatore con gli sci finlandese
 Tapio Heikkilä – calciatore finlandese

Pagine correlate 
 Iso-Heikkilä